Municipio de Black puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Black (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Black (condado de Posey, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Posey.
 Municipio de Black (condado de Somerset, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Somerset.